Янечкова — чешская фамилия. Известные носители:

 Янечкова, Блажена (1911—1961) — чешская шахматистка.
 Янечкова, Ивана (род. 1984) — чешская лыжница.